Вельга:

 Вельга — река в Московской области, левый приток реки Ламы.
 Вельга — река в Московской области, верхний левый приток реки Нудоли.
 Вельга — река в Московской области, нижний левый приток реки Нудоли.